Bernadotte Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bernadotte Township (Illinois)
 Bernadotte Township (Minnesota)